Б'алам-Яшун-Тііль (д/н —після 573)— ахав царства Попо' у 563 — після 573 роках.

Життєпис 
Про дату народження нічого невідомо. Посів трон у 563 році. Церемонія інтронізації відбулася в день 9.6.8.17.2, 7 Ік' 0 Паш (16 січня 563 року). Більшу частину свого володарювання присвятив встановленню контролю над областю Середньої Усумасінти. Втім до кінця не зміг завершити цю справу.

Остання згадка про Б'алам-Яшун-Тііля відноситься до 573 року. На думку дослідників помер невдовзі після цього або наприкінці 570-х років. Владу успадкував його син Чак-Б'олон-Чаак.

Джерела 
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. Second edition. — L.; N.Y., 2008 — Р. 179

Царі Тоніни